Le Moie ima više značenja:
 Le Moie, Ancona
 Le Moie, Parma
 Le Moie, Torino